EYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Key West International, Key West (Florida), Stati Uniti